Halliste (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Halliste (plaats), een plaats in Estland, gemeente Mulgi
 Halliste (rivier), een rivier in Estland